W-League kan syfta på:

 A-League Women – den professionella fotbollsligan för damer i Australien, hette tidigare W-League.
 W-League (USA) – den näst högsta professionella fotbollsligan för damer i USA och Kanada.